Justine Jouxtel est une actrice française née le .
Nicolas Jouxtel est un acteur français né le .